OSB é um acrônimo para:

 Oriented Strand Board: um tipo de material derivado da madeira
 Orquestra Sinfônica Brasileira: orquestra sinfônica, sediada na cidade do Rio de Janeiro
 Ordem de São Bento: ordem religiosa monacal católica

Desambiguação